Demetro II. Abhaški
 Dmitar II. Gruzijski